Can Noguer (Canet d'Adri), masia al terme de Canet d'Adri (Gironès) 
 Can Noguer (el Torn), masia a mig camí del poble del Torn i el Santuari del Collell (la Garrotxa)
 Can Noguer (Tavertet), antiga masia reconvertida en restaurant al terme de Tavertet (Osona) 
 Can Noguer i Bataller, masia al terme de Vilobí d'Onyar (Selva)